Шетти () — индийская фамилия. Известные носители:

 Шетти, Анушка (род. 1981) — южно-индийская актриса.
 Шетти, Решма (род. 1977) — британо-американская актриса и певица индийского происхождения.
 Шетти, Сунил (род. 1961) — индийский актёр, продюсер и телеведущий.
 Шетти, Шамита (род. 1979) — индийский дизайнер, актриса и модель.
 Шетти, Шилпа (род. 1975) — индийская актриса и модель.